De veertiende etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een bergrit en werd verreden op 7 september 2013 over een afstand van 155,7 km van Bagà naar het Andorrese Sant Julià de Lòria. De Italiaan Daniele Ratto won deze etappe.

Verloop

Tussensprinten

Sprint-Aankomst

Bergsprinten

Bergsprint-Aankomst

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave
 Simon Gerrans (Orica-GreenEdge); Niet gestart
 Sam Bewley (Orica-GreenEdge); Niet gestart
 Steve Chainel (AG2R-La Mondiale); Opgave
 Ramon Sinkeldam (Argos-Shimano); Opgave
 Luis León Sánchez (Belkin Pro Cycling); Opgave
 Ivan Basso (Cannondale Pro Cycling Team); Opgave
 Cyril Bessy (Cofidis); Opgave
 Michel Kreder (Team Garmin-Sharp); Opgave
 Nick Nuyens (Team Garmin-Sharp); Opgave
 Greg Henderson (Lotto-Belisol); Opgave
 Jurgen Van De Walle (Lotto-Belisol); Opgave
 Jelle Vanendert (Lotto-Belisol); Opgave
 Haimar Zubeldia (RadioShack-Leopard); Opgave
 Roman Kreuziger (Team Saxo-Tinkoff); Opgave
 Wout Poels (Vacansoleil-DCM); Opgave
 Lieuwe Westra (Vacansoleil-DCM); Opgave

Externe links
 De route van de 14e etappe op www.lavuelta.com

14
Wielersport in Andorra
Sportevenement in Andorra